Avalon Park ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Avalon Park (Alabama), im Jefferson County
 Avalon Park (Florida), im Orange County
 Avalon Park (Maryland), im Wicomico County
 Avalon Park (Missouri), im Greene County
 Avalon Park (Chicago), Stadtteil von Chicago, Cook County, Illinois